Das Herreneinzel der US Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Pete Sampras und Michael Chang. Sampras gewann in drei Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein vierter Triumph bei den US Open (nach 1990, 1993 und 1995) und sein achter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1996